Adrián Vallés – astista spagnolo
Adrián Vallés – pilota automobilistico spagnolo